

Україна 
 Воронове — селище міського типу, Луганська область, Сєвєродонецька міська рада
 Воронове — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район

Див. також 
 Вороново